Хе́йзел Хе́мпел Э́йбел  (; 10 июля 1888, , Небраска, США — 30 июля 1966, Линкольн, Небраска, США) — американский политик, предпринимательница, сенатор США от Небраски с 8 ноября по 31 декабря 1954 года.

Биография 
Хейзел родилась в Платтсмуте, штат Небраска, в семье Чарльза и Эллы Хемпел. Училась в школах Омахи, окончила Университет Небраски-Линкольна в 1908 году. Работала учительницей математики, а позднее и директором школы. Затем работала в строительной компании супруга, Джорджа Эйбела: секретарём, казначеем, в конечном итоге став её президентом.

Эйбел была представительницей Небраски на штатских съездах республиканцев с 1938 по 1948 и с 1952 по 1956 годы. В 1954 была избрана вице-председательницей штатского ЦК Республиканской партии. В том же году была назначена на пост сенатора США от Небраски.

Личная жизнь 
Вышла замуж за Джорджа Эйбела в 1916 году.

Примечания 

Сенаторы от штата Небраска
Женщины-политики США
Предприниматели США
Политики США
Политики по алфавиту
Предприниматели по алфавиту
Члены Республиканской партии США от Небраски
Сенаторы-республиканцы США
Выпускники Университета Небраски в Линкольне